Sina – rzeka na Białorusi, Łotwie i w Rosji
 Siná – wapienny szczyt w Niżnych Tatrach na Słowacji.